Het ATP-toernooi van Gstaad 2011 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad) vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2011. Er werd gespeeld op de gravelbuitenbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad